Тачберды Тагиевич Тагиев (; род.1955, Этрекский этрап, Балканский велаят, Туркменистан) — туркменский государственный деятель.

Биография 
Родился в Этрекском этрапе Балканского велаята.

В 1977 году окончил Туркменский политехнический институт по специальности «бурение и эксплуатация нефтяных и газовых залежей».

В 1977 году начал трудовую деятельность начал в качестве оператора, затем работал начальником смены, начальником цеха № 2 нефтегазодобывающего управления «Небитдагнефть».

С 1993 по 1997 годы — председатель НГДУ «Камышлыджанефть» Государственного концерна «Туркменнефть».

В 1997 году назначен заместителем председателя Государственного концерна «Туркменнефть». В 1998 году — первым заместителем председателя концерна.

С 15 ноября 2002 года по октябрь 2003 года был министром нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана, с испытательным сроком 6 месяцев.

С октября 2003 года по 3 марта 2006 года был хякимом Балканского велаята.

С 3 марта 2006 года по 18 февраль 2007 года — генеральный директор Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.

C 18 по 23 февраля 2007 года — государственный министр, председатель Государственного концерна «Туркменгаз».

C 23 февраля 2007 года до 10 июля 2009 года — заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана. Одновременно, с февраля 2007 года — заместитель председателя и исполнительный директор Государственного фонда по развитию нефтегазовой промышленности и минеральным ресурсам Туркменистана.

С 10 июля 2009 года по 23 февраля 2012 года — директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода.

С 23 февраля 2012 года — генеральный директор Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов, освобожден от должности за серьезные недостатки, допущенные в работе 23 октября 2014 года.

Награды 
 Орден «Гарашсыз Туркменистана болан бейик сойгуси учин»
 Юбилейная медаль «Ватана болан сойгуси учин»
 Медаль «Гайрат»

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте ЦентрАзия

Выпускники Туркменского политехнического института
Министры Туркменистана
Хякимы Балканского велаята
Заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана